Wurzelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Wurzelbach, Weiler in der Gemarkung Beedenkirchen der Gemeinde Lautertal (Odenwald), Kreis Bergstraße, Hessen

Gewässer:
 Wurzelbach (Aar), linker Zufluss der Aar vor Neuhof, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Wurzelbach (Blies), rechter Zufluss der Blies in Oberlinxweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Wurzelbach (Dörrbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Dörrbachs (zur Kyll) bei Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wurzelbach, (alternativer?) Oberlaufname des Geräthsbaches (zum Schwarzbach) bis Mörfelden, Stadt Mörfelden-Walldorf, Landkreis Groß-Gerau, Hessen
 Wurzelbach (Limbach), rechter Oberlauf des Limbachs (zur Prims) in Dorf im Bohnental, Gemeinde Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Wurzelbach (Sall), linker Zufluss der Sall bei Mangoldsall, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Wurzelbach (Weißenbach), linker Zufluss des Weißenbachs (zum Remmelbach, zum Braunebach oder Braunenbach, zur Kyll) in der Waldgemarkung von Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wurzbach
 Wurzelgraben